Pardines steht für:
 Pardines (Puy-de-Dôme), eine Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Pardines (Girona), eine Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien